Baubigny kan syfta på:

 Baubigny, Côte-d'Or, fransk kommun i departementet Côte-d'Or 
 Baubigny, Manche, fransk kommun i departementet Manche